

Hydronyme 
 La Jizdra est une rivière de l'oblast de Kalouga, en Russie, et un affluent de la rive gauche de l'Oka, dans le bassin hydrographique de la Volga.

Toponyme 
 Jizdra est une ville de l'oblast de Kalouga, en Russie, et le centre administratif du raïon de Jizdrinski. Elle est située sur la rivière Jizdra, à  au sud-ouest de Kalouga.